Le Match des experts est une émission de télévision consacrée au sport, animée par Laurent Luyat sur France 3.

Chroniqueurs 
 Jérôme Alonzo
 Éric Naulleau
 Emmanuel Petit 
 Julie Raynaud
 Sandra Laoura

Lien externe 
 

Émission de télévision sportive en France
Émission diffusée sur France 3